Plutonismus bezeichnet

 Plutonismus (geologisch), geologische Prozesse, die mit dem Eindringen von Magmen in die Erdkruste zusammenhängen
 Plutonismus (historisch), eine historisch bedeutsame geologische Lehre, wonach Gesteine aus vulkanischen Kräften entstehen